Мелетин — фамилия; имеет женскую форму Мелетина.
 Мелетин, Алексей Никитич (1787— после 1849) — корабельный мастер, инженер-полковник Корпуса корабельных инженеров.
 Мелетин, Владимир Михайлович (род. 1945) — режиссёр, оператор и продюсер. Член Союза кинематографистов России.